Kampung Hilir (Tambelan), een plaats in Indonesië
Kampung Hilir (Serasan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing